Gast kan syfta på:

 Gast (övernaturligt väsen) – ett samlingsnamn för påstådda övernaturliga företeelser i delar av södra Sverige
 Gast (sjöfart) – en besättningsman på en båt
 GAST – en förening för arkeologistudenter vid Göteborgs universitet, se Göteborgs arkeologiska studentförening
 Le Gast – en kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie i norra Frankrike
 Saint-Denis-le-Gast – en kommun i departementet Manche i regionen Basse-Normandie i norra Frankrike
 Saint-Loup-du-Gast – en kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire i nordvästra Frankrike

Se även
 Gastarna - svensk vokalgrupp verksam på 1960- och 1970-talet